Teodemiro — rei dos francos ripuários, morto em 421 ou 428

Teodomiro (rei ostrogótico) — rei dos Ostrogodos entre 470 e 475

Teodomiro (rei suevo) — rei dos Suevos entre 559 e 570

Teodomiro (bispo) — bispo de Iria Flávia, Galiza, morto em 847 e suposto descobridor do túmulo de Santiago

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]